Чемпионат мира по трековым велогонкам 1986 года прошёл в августе в Колорадо-Спрингс (США).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1986
Август 1986 года
Чемпионаты мира в США
Международные спортивные соревнования в Колорадо-Спрингс
Велоспорт в США